La famille Piola est une famille de peintres italiens de la ville de Gênes ayant développé un atelier réputé nommé Casa Piola qui comprenaient les membres de la famille et nombre de peintres qui s'y sont formés. Cet atelier a été prolifique pendant trois générations, dans tous les monuments de la ville, et spécialiste de l'illusionnisme de la quadratura.

 Pellegro Piola (ou Pellegrino) (1617/1625 - 1640)
 Domenico Piola (1624 - 1703) et sa sœur Margherita Piola mariée à Gregorio de Ferrari, peintre également de la Casa Piola 
et ses trois fils :
 Paolo Girolamo Piola (1666 - 1724) 
Anton Maria Piola (1654–1715)
 Giovanni Battista Piola (- 1725)
Giovanni Battista Piola (- 1768)

Notes et références 
 
 A. Toncini Cabella (Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della Liguria), spécialiste des peintres de la famille Piola.
 École génoise (peinture)
  La bottega dei Piola pittori

 Biographie sur Web Gallery of Art
 Casa e Bottega - L’atelier Piola–De Ferrari. Tre generazioni di artisti, exposition du  , Musei di Strada Nuova, Palazzo Bianco, Gênes Affiche

Famille d'artistes italiens